Ik (voornaamwoord), in het Nederlands het persoonlijk voornaamwoord van de eerste persoon enkelvoud;
 Ik (rivier), een rivier in Rusland;
 ik, de ISO 639-1-code voor de taal Inupiak;
 IK, de IATA-code voor Imair Airlines uit Azerbeidzjan;
 IK, de kentekencode op motorvoertuigen uit Landkreis Ilm-Kreis in Duitsland;
 Index Kewensis (IK), registratiesysteem van officiële plantkundige namen van zaadplanten;
 Inverse kinematica, een vorm van bewegingsplanning.